Homeland ("terra natia" in lingua inglese) può riferirsi a:

Geografia 
 Homeland – nome ufficiale dei bantustan del Sudafrica e della Namibia durante il regime dell'apartheid
 Stati Uniti d'America
 Homeland – census-designated place della Contea di Riverside, California)
 Homeland – comunità della Contea di Polk, Florida)
 Homeland – città della Contea di Charlton, Georgia)
 Homeland – zona di Baltimora, Maryland

Letteratura 
Il dilemma di Drizzt (Homeland) – romanzo di R. A. Salvatore del 1990
 Homeland – romanzo di John Jakes del 1993
 Homeland – romanzo di David Hillier, n. 1417 della collana Segretissimo
 Homeland – romanzo per ragazzi di Cory Doctorow

Musica 
 Homeland – album dei Middle Class del 1982
 Homeland – album di Solomon Burke del 1990
 Homeland – album di Miriam Makeba del 2000
 Homeland – album di Neal Morse del 2007
 Homeland – album di Laurie Anderson, del 2010
 Homeland – progetto solista di Nicke Borg
 Homeland – album di Hindi Zahra del 2015
 Homeland – album di Marco Sfogli del 2019

Televisione 
 Homeland - Caccia alla spia (Homeland) – serie televisiva statunitense
 Terra natia (Homeland) – episodio della quarta stagione di Highlander

Altro 
 Homeland – casa di produzione britannica
 Homeland – videogioco per GameCube